Prezenta pagină este o listă de localități din statul , , care au peste 1.000 de locuitori.  Statutul acestora poate fi de oraș (city sau town), sat (village) sau de ''loc desemnat de USCB (Census designated place sau CDP).

*Population as of the 2000 U.S. Census

Referințe 

Liste New Mexico
New Mexico